Golden Calf for Best Actor – holenderska nagroda wręczana za najlepszą rolę w filmie. Razem z innymi nagrodami Golden Calf jest wręczana w trakcie Nederlands Film Festival.

Nagrodzeni 
Osoby nagrodzone tą nagrodą to:

 2018 - Jacob Derwig - Bankier oporu 
 2017 - Peter Paul Muller - Bram Fischer
 2016 - Issaka Sawadogo - Rajski apartament
 2015 - Martijn Fischer - Bloed, zweet & tranen
 2014 - Gijs Naber - Aanmodderfakker
 2013 - Marwan Kenzari - Wolf
 2012 - Reinout Scholten van Aschat - Porwanie Heinekena
 2011 - Nasrdin Dchar - Rabat
 2010 - Barry Atsma - Stricken
 2009 - Martijn Lakemeier - Ostatnia zima wojny
 2008 - Robert de Hoog - Skin
 2007 - Marcel Hensema - Wild Romance
 2006 - Frank Lammers - 
 2005 - Thijs Römer - 06/05
 2004 - Cees Geel - Simon
 2003 - Tygo Gernandt - Van God Los
 2002 - Jacob Derwig - Zus & Zo
 2001 - Fedja van Huêt - AmnesiA
 2000 - Victor Löw - Lek
 1999 - Rijk de Gooyer - Madelief: Krassen in het tafelblad 
 1998 - Johan Leysen - Felice...Felice...
 1997 - Jaap van Donselaar - De Tranen Van Castro
 1996 - Peer Mascini - Blind Date
 1995 - Rijk de Gooyer - Hoogste Tijd
 1994 - Jaap Spijkers - 1000 Rozen
 1993 - Rik Launspach - Urug
 1992 - Rudolf Lucieer - De Noorderlingen
 1991 - Porgy Franssen - Bij Nader Inzien
 1990 - Thom Hoffman - De Avonden
 1989 - Pierre Bokma - Leedvermaak
 1988 - Michiel Romeijn - Van Geluk Gesproken
 1987 - Willem Nijholt - Havinck
 1986 - John Kraaykamp - Zamach
 1985 - Peter Tuinman - De Dream
 1984 - Gerard Thoolen - De Mannetjesmaker/De Illusionist
 1983 - Vic Moeremans - De Vlasschaard
 1982 - Rijk de Gooyer - całokształt twórczości
 1981 - Rutger Hauer - całokształt twórczości

Przypisy 

Nagrody filmowe przyznawane w Holandii